Catudal est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ernest Catudal (1891-1969), coureur cycliste français
Médéric Catudal (1856-1939), homme politique canadien du Québec

Homonymie de patronyme